Кири́ния, Кире́ния () / Гирне () — портовый город на северном побережье острова Кипр, с 1974 года находящийся в составе частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Кириния расположена у подножия одноимённых гор, непосредственно у моря. В Киринии пока запрещено строить высотные дома; самое высокое здание города имеет 5 этажей. Mete Adanir — это центральная улица города.

История 
Самые ранние поселения на территории города, согласно археологическим данным, появились в неолитическую эпоху около 5800 года до н. э., также обнаружены могилы микенской и ахейской культур, датируемые 1300—600 гг. до н. э. Легендарным основателем города считается Цефей из Аркадии, хотя город Эйон на северном побережье Пелопоннеса имел в древности имя Керинея. Впервые Кириния упоминается в письменных источниках в египетских документах эпохи фараона Рамсеса III как одно из восьми царств Кипра. Впоследствии Кириния наряду с соседним Лапетосом стала важным центром морской торговли с Малой Азией и Грецией, что подтверждается обнаруженным в 1965 в городской гавани Киренийским кораблём.

В IV веке до н. э. Кириния попала под власть Лапетоса, который поддержал Антигона в соперничестве с Птолемеем, и после подчинения Кипра власти Египта и Птолемеев все царства были отменены, однако экономический рост Кирении продолжился, так, она была одним из шести кипрских городов — жертвователей Дельфийскому оракулу. После включения Кипра в состав Римской империи административным центром снова стал Лапетос, в то время как Кириния сохранила свою роль крупного торгового центра и в ней была построена крепость для защиты гавани. Довольно рано в городе распространилось христианство, чьи последователи укрывались в катакомбах Хрисокава, и было учреждено епископство. Хотя христианство стало официальной религией империи в 313, Кириния находилась под властью Лициния до 324, таким образом, гонения продолжались в этот период.

C 395 Кипр отошёл к Византии, и после разрушения Лапетоса в результате арабского набега в 813 усилила свою политическую роль. В X веке замок был расширен и стал впоследствии резиденцией Исаака Комнина, смещённого в 1191 крестоносцами. После перехода Кипра под власть Лузиньянов, которые продолжили укрепление замка, возвели новые городские стены, укрепления в гавани и окрестные замки Святого Илариона, Буффавенто и Кантара. Киренийский замок неоднократно осаждался генуэзцами, однако ни разу не был взят.

После получения острова венецианцам в 1489 замок был вновь полностью перестроен, причём королевская резиденция была заменена для строительства пороховых погребов, а башни перестроены в более массивные. Тем не менее, это не помогло спастись от добровольной капитуляции замка перед турками-османами в 1571, которые выселили гражданское население из замка за пределы городских стен, что вызвало территориальный рост города, ставшего административным центром одного из четырёх (позднее — шести) округов Кипра.

Когда Кипр был занят Великобританией в 1878, было построено шоссе в Никосию через Киренийский хребет, новые школы, больницы, клубы, первые отели. Однако после Греко-турецкой войны и особенно в результате Великой депрессии торговое значение города уменьшилось, начался отток жителей, а основным источником дохода стал туризм, что продолжилось и после получения независимости в 1960. В это время 83 % населения города и окрестностей составляли греки-киприоты и марониты, и только 15 % — турки-киприоты, однако Кириния стала ареной межнациональных столкновений греков и турок, в 1963 турки перекрыли шоссе в Никосию и захватили замок Святого Илариона. 20 июля 1974 Кириния стала первым городом, захваченным в результате турецкого вторжения, что привело к исходу греков в южную часть острова и экономическому кризису.

В настоящее время в Никосии существует параллельная греческая мэрия Кирении и резиденция киренийского архиепископа Кипрской православной церкви.

Достопримечательности 
 Киренийский замок, окончательно завершённый в 1540, в котором располагается Музей кораблекрушений и хранится Киренийский корабль
 Музей икон в церкви Архангела Михаила и соседние руины церкви IV века
 Готическое августинское Аббатство Беллапаис в прилегающей к городу горной деревне Беллапаис, начатое в 1198—1205 и впоследствии достраиваемое до 1359 года; в настоящее время частично разрушено

Известные уроженцы 

 Пётр VII, патриарх Александрийский (деревня Сихари рядом с городом)
 Мехмет Али Талат, президент Северного Кипра с 2005 по 2010 годы
 Димитрис Христофиас, президент Кипра с 2008 (деревня Дикомо рядом с городом)
 Иоаннис Цангаридис, греческий генерал, участник Балканских и Первой мировой войн и Малоазийского похода
 Филип Кристофер, американский бизнесмен, политический и общественный деятель, лоббист. Президент Международного координационного комитета «Справедливость для Кипра» (PSEKA)

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Сайт греческой администрации города
 Сайт турецкой администрации города
 Общественный сайт города

Кирения
Города Кипра
Населённые пункты района Кирения